Snelling ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara W. Snelling (1928–2015), US-amerikanische Politikerin
 Charles Snelling (* 1937), kanadischer Eiskunstläufer
 John Snelling (* 1946), britischer Bogenschütze
 Richard A. Snelling (1927–1991), US-amerikanischer Politiker
 Tracey Snelling (* 1970), amerikanische Multimedia-Künstlerin

Snelling ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte:
 Snelling (Kalifornien)
 (4379) Snelling, ein Asteroid des Hauptgürtels